Alpineskiën
Wereldkampioenschappen alpineskiën 2011
Atletiek
Wereldkampioenschappen atletiek 2011
Badminton
Wereldkampioenschappen badminton 2011
Biatlon
Wereldkampioenschappen biatlon 2011
Bobsleeën
Wereldkampioenschappen bobsleeën 2011
Boksen
Wereldkampioenschappen boksen 2011
Boogschieten
Wereldkampioenschappen boogschieten 2011
Cricket
Wereldkampioenschap cricket 2011
Curling
Wereldkampioenschap curling 2011 (mannen)
Wereldkampioenschap curling 2011 (vrouwen)
Dammen
Wereldkampioenschap dammen 2011
Freestyleskiën
Wereldkampioenschappen freestyleskiën 2011
Gewichtheffen
Wereldkampioenschappen gewichtheffen 2011
Gymnastiek
Wereldkampioenschappen ritmische gymnastiek 2011
Wereldkampioenschappen turnen 2011
Handbal
Wereldkampioenschap Handbal Mannen 2011
Wereldkampioenschap Handbal Vrouwen 2011
Judo
Wereldkampioenschappen judo 2011
Kanovaren
Wereldkampioenschappen kanoslalom 2011
Wereldkampioenschappen kanosprint 2011
Korfbal
Wereldkampioenschap korfbal 2011
Moderne vijfkamp
Wereldkampioenschappen moderne vijfkamp 2011
Noords skiën
Wereldkampioenschappen noords skiën 2011
Wereldkampioenschappen langlaufen 2011
Wereldkampioenschappen noordse combinatie 2011
Wereldkampioenschappen schansspringen 2011
Rodelen
Wereldkampioenschappen rodelen 2011
Roeien
Wereldkampioenschappen roeien 2011
Rugby
 Wereldkampioenschap rugby 2011
Schaatsen
Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2011
Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2011
Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2011
Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2011
Schermen
Wereldkampioenschappen schermen 2011
Shorttrack
Wereldkampioenschap shorttrack 2011 (individueel)
Wereldkampioenschap shorttrack 2011 (teams)
Skeleton
Wereldkampioenschappen skeleton 2011
Snowboarden
Wereldkampioenschappen snowboarden 2011
Squash
World Open Squash 2011
Taekwondo
Wereldkampioenschappen taekwondo 2011
Tafeltennis
Wereldkampioenschappen tafeltennis 2011
Triatlon
Wereldkampioenschappen triatlon 2011
Voetbal
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2011
Wereldkampioenschap voetbal onder 17 - 2011
Wereldkampioenschap voetbal onder 20 - 2011
Wielersport
Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2011
Wereldkampioenschappen BMX 2011
Wereldkampioenschappen mountainbiken 2011
Wereldkampioenschap wielrennen 2011
Worstelen
Wereldkampioenschappen worstelen 2011
Zeilen
Wereldkampioenschappen zeilen 2011
Zwemsporten
Wereldkampioenschappen zwemsporten 2011
Wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2011
Wereldkampioenschappen schoonspringen 2011
Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2011
Wereldkampioenschappen waterpolo 2011
Wereldkampioenschappen zwemmen 2011